45. sezon Polskiej Ligi Hokejowej rozegrany został na przełomie 1999 i 2000 roku. Był to 64 sezon rozgrywek o Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie. Mistrzem Polski został zespół Unii Oświęcim. Był to czwarty tytuł mistrzowski w historii klubu. 

Mecze ligowe transmitował kanał telewizyjny Wizja Sport.

Turniej o utrzymanie

Tabela

Sezon zasadniczy 
Rozgrywki ligowe przed startem nowego sezonu zostały zreformowane. Powołano do życia spółkę Polska Liga Hokejowa Sp. z o.o., która miała zarządzać ligą. Jej głównym celem było znalezienie sponsora tytularnego dla ligi oraz podpisanie umowy na transmisje spotkań w telewizji publicznej. Zamierzenia te nie zostały zrealizowane. Sezon rozpoczął się 5 września 1999 roku i wzięło w nim udział 8 drużyn. Drużyny rozegrały 42 spotkania, 21 na własnym lodowisku i tyle samo na wyjeździe. Spotkania odbywały się w piątki, niedziele i wtorki.

Zgodnie z regulaminem drużyna zwycięska otrzymywała 2 punkty, a przegrany 0 punktów. W przypadku remisu w regulaminowym czasie gry przeprowadzano 10 minutową dogrywkę, w której drużyna zdobywająca pierwszą bramkę wygrywała całe spotkanie. W tej sytuacji zwycięzca również otrzymywał 2 punkty, a przegrany 0 punktów. Jeżeli dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia wówczas zarządzano serię rzutów karnych. Każda z drużyn wystawiała 5 hokeistów. Bez względu na liczbę zdobytych bramek w rzutach karnych, wygrywającemu do końcowego wyniku dodawano jedną bramkę i przyznawano 2 punkty, a pokonany otrzymywał 1 punkt bez zaliczenia celnych strzałów. Drużyna, która nie przystąpiła do meczu bez podania uzasadnionej przyczyny była karana walkowerem 5:0. Przyznanie trzech walkowerów powodowało wykluczenie z rozgrywek.

W sezonie zasadniczym kluby borykały się z problemami finansowymi i organizacyjnymi. Najgorzej sytuacja wyglądała w KS Cracovii i PZU S.A. KTH Krynica. Drużyna Tymbarku Podhala Nowy Targ na początku sezonu ze względu na strajk pracowników obsługi lodowiska nie mogła trenować i rozgrywać meczów we własnej hali. W 38 kolejce spotkań mecz Podhala z KTH Krynica rozpoczął się z ponad półgodzinnym opóźnieniem z powodu protestu sędziów, którym organizatorzy zawodów nie wypłacili należności. Do sezonu SKH Sanok jako jedyna drużyna w lidze przystępowała z polskim trenerem. W trakcie sezonu drużyna KTH Krynica zmieniła trenera. Dotychczasowego szkoleniowca Mariana Pysza zastąpił Białorusin Stanisław Małkow, którego Pysz został asystentem. Problemy organizacyjne miała drużyna GKS Tyskie Gronie Tychy, na meczach której pseudokibice z Tych wszczynali burdy i bijatyki, przez co utracił na tym wizerunek klubu.

W sezonie zasadniczym pierwsze miejsce w tabeli zajęła drużyna Dworów Unii Oświęcim, która w 42 spotkaniach przegrała tylko 6 razy. Drugą lokatę zajął zespół Tymbarku Podhala Nowy Targ, a na trzecim miejscu uplasowała się drużyna PZU S.A. KTH Krynica. Najlepszym strzelcem był Roman Škutchan ze Stoczniowca – zdobywca 23 goli; zwycięzcą klasyfikacji kanadyjskiej po rundzie zasadniczej został napastnik KTH Artur Ślusarczyk, który zgromadził 48 punktów za 22 bramki i 26 asyst (drugie miejsce zajął zawodnik Dworów Unii Karel Horný z 44 punktami).

Terminarz i wyniki

Tabela sezonu zasadniczego 
Tabela po zakończeniu sezonu zasadniczego.

Play-off

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Ostateczna kolejność 

 

Legenda:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Statystyki na stronie HockeyArchives.info

Ekstraliga polska w hokeju na lodzie
1999 w hokeju na lodzie
2000 w hokeju na lodzie
1999 w polskim sporcie
2000 w polskim sporcie